Nassachtal ist ein geographischer Name:

Täler:
 Nassachtal, Talzug aus deren rechtem Oberlauf Lochbach und dann der Nassach (Fils), rechter Zufluss der Fils im Stadtgebiet von Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Nassachtal, Talmulde der Nassach (Main), rechter Zufluss des Mains in Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern

Sonstiges:
 Nassachtal/Diegelsberg, Wohnbezirk für die Unechte Teilortswahl mit gemeinsamer Verwaltungsstelle der Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, umfasst die Stadtteile Bayereck, Nassach, Nassachmühle und Diegelsberg im und über dem Talzug der Nassach (Fils)
 Nassachtal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsgebiet im Schurwald im Einzugsgebiet der Nassach (Fils), Rems-Murr-Kreis und Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg